Елань-Коленовский — посёлок городского типа (с 7 февраля 1939 года) в Новохопёрском районе Воронежской области России. Административный центр Елань-Коленовского городского поселения.

Население —  чел. ().

Распоряжением Правительства РФ от 29 июля 2014 года № 1398-р «Об утверждении перечня моногородов» пгт включён в категорию «Монопрофильные муниципальные образования Российской Федерации (моногорода), в которых имеются риски ухудшения социально-экономического положения».

География 
Расположен на реке Елань (бассейн Дона), у железнодорожной станции Ольха (на линии Лиски—Поворино), примерно посредине между Новохопёрском и Таловой.

История 
Посёлок основан в 1936 году в связи со строительством самого крупного (на тот момент) в СССР сахарного завода. На 2018 год среднесписочная численность сотрудников на сезонный период составила 629 человек.  Завод входит в состав агрохолдинга ООО «УК Продимекс-Сахар».

Статус посёлка городского типа — с 1939 года.

Население 

Национальный состав Елань-Коленовска по данным переписи населения 1939 года: русские — 73 % или 3073 чел., украинцы — 24,4 % или 1026 чел.

Инфраструктура 

В посёлке действует Елань-Коленовский сахарный завод (ОАО ЕКСЗ) в ходящий в группу Продимекс.

В посёлке имеются: общеобразовательная школа, профессиональное училище, а также музыкальная и художественная школы. Работает дворец культуры «Кристалл».

См. также 
 Елань-Колено

Источники

Примечания

Ссылки 
 terrus.ru — база данных России
 Елань-Коленовский (рабочий (заводской) посёлок)

Населённые пункты Новохопёрского района
Посёлки городского типа Воронежской области